Terremoto dell'Albania del 1962
Terremoto della Colombia del 1962
Terremoto della Dalmazia del 1962
Terremoto dell'Iran del 1962
Terremoto dell'Irpinia del 1962
Terremoto del Messico del 1962
Terremoto del Perù del 1962